Iberische Oorlog (526-532)
 Iberische Oorlog of Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog